Here Today puede referirse a:

 «Here Today»; canción de Paul McCartney, del álbum de 1982 Tug of War.
 «Here Today»; canción de The Beach Boys, del álbum de 1966 Pet Sounds.
 Here Today, Tomorrow, Next Week!; segundo álbum de la banda islandesa The Sugarcubes, de 1989.